El topónimo Paradaseca puede referirse a:

 Paradaseca (León), localidad del municipio de Villafranca del Bierzo, provincia de León.
 Paradaseca (Lugo), lugar y parroquia del municipio de Quiroga, provincia de Lugo.